Лас Чарандас има више значења:

 Лас Чарандас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Чарандас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Чарандас, Ла Лимита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Чарандас, Ла Зарсита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Чарандас (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику